Weiherwiesenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Weiherwiesenbach (Buchenbach), linker Zufluss des Buchenbach (Murr) vor Rettersburg, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Weiherwiesenbach oder Illerbacher Ortsbach, nach Illerbachen, Gemeinde Berkheim versickernder Bach, der etwa bei Kirchberg an der Iller lange nach der Versickerung von links in den Gießen (linker Nebenlauf der Iller) entwässert, beide Orte im Landkreis Biberach
 Weiherwiesenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Aalen, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Weiherwiesengraben